The Border bezeichnet:

 den Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilmes aus dem Jahr 1982, siehe Grenzpatrouille
 eine kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 2008, siehe The Border (Fernsehserie)